Charles Forbes (1880-1960), officier de la Royal Navy
 Jean-Charles Forbes (1921-2010), officier de l'Armée canadienne